Brüderfriedhof heißen

 Brüderfriedhof (Montabaur)
 Brüderfriedhof (Riga)